O Circuito Gaúcho de Rugby Sevens, é um torneio de Rugby Sevens disputado anualmente por times de categorias adulto masculino, adulto feminino e juvenil masculino M19 (menores de 19 anos de idade)  convidados do estado do Rio Grande do Sul.

História 
O Circuito Gaúcho de Rugby Sevens é um torneio que foi criado em 2009 pelo Grupo de Desenvolvimento do Rugby/RS, é disputado no modelo Rugby Sevens (sete jogadores por time), essa variação é muito popular na Europa e na Oceania, bastante usado para promover o esporte. No ano de 2010 o campeonato passou a ser regido pela Federação Gaúcha de Rugby. O circuito é aberto a todos os grupos de rugby do estado que confirmem participação. O objetivo principal será o desenvolvimento do esporte, servindo de instrumento para a diversão dos envolvidos e formação de árbitros, treinadores e dirigentes.

Edições

Categoria Adulto Masculino

Categoria Adulto Feminino

Categoria Juvenil Masculino (M19)

Equipes que participaram 

* Equipes mistas de cidades e clubes diferentes ou segunda representação de um clube no mesmo campeonato como San Corsários, San Farrapos, Mamutes dos Farrapos, Universitários B e Charrua B não constam na lista.

Equipes da Categoria Adulto Feminino 

Legenda:
(IF): Data inicial da pratica de rugby feminino no clube.
* Data de fundação da equipe exclusiva de rugby feminino.

Equipes da Categoria Juvenil Masculino 

Legenda:
(IJ): Data inicial da pratica de rugby juvenil masculino no clube.

Ver também 
  Liga Sul de Rugby
  Campeonato Gaúcho de Rugby
  Campeonato Gaúcho de Rugby 2ª Divisão
  Copa RS de Rugby Union
  Campeonato Gaúcho de Rugby Divisão Intermediária
  Campeonato Gaúcho de Rugby Divisão de Acesso
  Campeonato Gaúcho de Rugby Juvenil
  Torneio Pré Gauchão de Rugby
  Festival de Rugby FGR

Ligações externas 
 Página Oficial da Federação Gaúcha de Rugby
 Facebook Oficial da Federação Gaúcha de Rugby

Competições de rugby do Rio Grande do Sul